Colombia est le nom de la Colombie en espagnol, nom donné en hommage à Christophe Colomb (en espagnol : Cristóbal Colón) et choisi par Simón Bolívar, libérateur de la Colombie au .
 Colombia est une municipalité du département de Huila.
 Colombia est une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Las Tunas
 Colômbia est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et de la Microrégion de Bananal.
 British Columbia est le nom anglais de la province canadienne nommée Colombie-Britannique en français.
 Colombia est une station de métro de Madrid, en Espagne.
 Colombia est un cocktail à base de vodka.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme